Раск — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Раск, Виктор (род. 1993) — шведский хоккеист, нападающий. 
 Раск, Дин (1909—1994) — американский государственный деятель, государственный секретарь США.
 Раск, Маклейн Джеремайя (1830—1893) — американский политик, конгрессмен, губернатор штата Висконсин, министр сельского хозяйства США.
 Раск, Расмус (1787—1832) — датский языковед и ориенталист.
 Раск, Теодор (род. 2000) — шведский футболист.
 Раск, Томас Джефферсон (1803—1857) — техасский и американский политик и военный деятель, сенатор США от штата Техас.
 Раск, Туукка (род. 1987) — финский хоккеист, вратарь.
 Раск, Фанни (род. 1991) — шведская хоккеистка.

Топоним 
 Раск — округ в штате Висконсин, США.
 Раск — округ в штате Техас, США.